Gornja Lomnica est un toponyme qui peut désigner :
 Gornja Lomnica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Velika Gorica, comitat de Zagreb ;
 Gornja Lomnica (), un village de Serbie situé dans la municipalité de Vlasotince, district de Jablanica.